Kingsbury (Indiana), een plaats in de VS
 Kingsbury (Londen), een wijk in Londen (district Brent)
 Kingsbury (metrostation), metrostation in de gelijknamige wijk
 Kingsbury (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
 Kingsbury (Nevada), een plaats in de VS
 Kingsbury (schip, 1937), een Brits vrachtschip van konvooi SC-122
 Kingsbury (Texas), een plaats in de VS
 Kingsbury (Warwickshire), een plaats in Engeland
 Kingsbury County, een county in South Dakota